Большая Сумульта (в верховье Кызылтобрак) — река в Онгудайском районе Республики Алтай России.

Описание 

Исток река берет на западном склоне хребта Сумультинские Белки. Направление течения западное. Устье находится в 296 км по правому берегу реки Катунь. Длина реки — 76 км, площадь водосборного бассейна — 2300 км²

Уклон Большой Сумульты 6-8 метров на 1 км.

Нижнее течение реки приходит по особой природно-климатической зоне. Здесь мягкий климат - плюсовые температуры начинаются в марте, в ноябре ещё тепло и можно загорать, а зимой практически нет снега.

Напротив устья реки на левом берегу Катуни находится Алтайское подворье - гостинично-туристический комплекс «Газпрома».

Бассейн 

 Арзум (пр)
 Бекестень (лв)
 Козлыоюк (лв)
 16 км: Балтырган (лв)
 Кызылоюк (лв)
 Кольдеоюк (лв)
 Мульдин (лв)
 9 км: Карасу (лв)
 Катышкан (лв)
 22 км: Малая Сумульта (пр)
 Балхашту (пр)
 Малая Тугора (пр)
 Чаптаяш (лв)
 13 км: Евелю (пр)
 15 км: Алес (пр)
 Карагузень (лв)
 Каянча (лв)
 Малый Алес (лв)
 Курдкуль (лв)
 Бестиен (лв)
 Каиндукуль (пр)
 Нижний Куртучак (лв)
 Нижний Как (пр)
 Верхний Как (пр)
 26 км: Верхний Куртучак (лв)
 Яман-Корумдой (пр)
 Корумдой (пр)
 Сергезю (лв)
 33 км: Тогускол (пр)
 Кылканоюк (лв)
 Тыттуоюк (лв)
 Малый Байоюк (пр)
 Байоюк (пр)
 46 км: Сайгонош (пр)
 Карасу (лв)
 Южеме (пр)
 Бостал (пр)

 Джалмаю (лв)
 31 км: Каянча (лв)
 Нижний Траскыр (лв)
 Средний Траскыр (пр)
 Верхний Траскыр (пр)
 Елду (лв)
 Караерю (пр)
 Акерю (пр)
 Бирюля (пр)
 42 км: Камга (пр)
 Янтукпу (пр)
 Акем (лв)
 Нижняя Янтыкпа (пр)
 Верхняя Янтыкпа (пр)
 Кольдюкарасу (пр)
 16 км: Карасу (лв)
 Коной (пр)
 Илергут (лв)
 Нижний Карасу (пр)
 Кызылтал (лв)
 50 км: Канай (лв)
 2-я Канайская (лв)
 Нижний Корзин (пр)
 54 км: Чибит (лв)
 57 км: Аксагызкан (пр)
 7 км: Карасазкан (лв)
 Айрык (пр)
 Конулуоюк (лв)
 59 км: Куруткан (лв)

Охранный статус 
Большая Сумульта и вся прилегающая территория отнесена к территории Государственного природного биологического заказника регионального значения «Сумультинский». Природный биологический заказник «Сумультинский» был создан в 2002 году. Имеет категорию ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы - управляемый природный резерват (сохранение мест обитаний и видов через активное управление).

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Катунь, речной подбассейн реки — Бия и Катунь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Туризм 

Маршрут Малая Сумульта — Большая Сумульта хорошо освоен туристами — водниками. Связка также популярна среди каякеров. Есть пороги 5 и 6 к.с.

Примечания 

Притоки Катуни
Реки Онгудайского района